Saillans (Drôme)
Saillans (Gironde)
ook:
Saillant, Puy-de-Dôme